Museum für angewandte Kunst 

steht allgemein für ein 
 Kunstgewerbemuseum

und ist der Name folgender Museen:
 Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main
 Museum für Angewandte Kunst (Gera) (MAK)
 Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK)
 Grassi Museum für Angewandte Kunst in Leipzig
 Museum für angewandte Kunst (Wien) (MAK)